Dora, egykori település Ukrajna Ivano-frankivszki területén, ma Jaremcse része
Dora, település az USA Oregon államában
Dora, második világháborús német löveg
Dora Baltea folyó Olaszországban
Dora, az Eurovíziós Dalfesztivál 2020-as horvát dalválasztója
Dóra, Szinetár Dóra albuma

A híres Dórák, Dorák listáját lásd:
Dóra, női keresztnév